Eigentijdse muziek - muziek gemaakt vanaf ca. 1900
Modernisme (muziek) - een stijlperiode ca. 1910-1945